Talord (ordklasse i grammatik)
 Fordelingstallet (valglister i politik)
 Ejerforeninger opererer med fordelingstal for de enkelte lejligheders bidrag